Vladimir Marković je lahko:

 Vladimir Marković (1917–?), srbski violinist
 Vladimir Marković (1939–), hrvaški umetnostni zgodovinar
 Vladimir Marković (1948–2013), srbski izumitelj